Мари-Купта — название населённых пунктов в России:

 Мари-Купта — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Мари-Купта — деревня в Сернурском районе Марий Эл.